Ранчо Ибара има више значења:

 Ранчо Ибара (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ибара (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику